Brejo Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Real (ort), Bahia, 
 Brejo Grande (kommun i Brasilien), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar